Denne liste over fredede fortidsminder i Silkeborg Kommune viser alle fredede fortidsminder i Silkeborg Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Silkeborg Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments